Manders ist der Familienname folgender Personen:
 Andre Manders (* 1986), bermudischer Fußballspieler
 Bernardus Marie Manders (* 1962), niederländischer Schauspieler
 Dave Manders (* 1941), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jack Manders (1909–1977), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jos Manders (1932–1978), niederländischer Künstler
 Mark Manders (* 1968), niederländischer Künstler
 Pug Manders (1913–1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Toine Manders (* 1956), niederländischer Politiker (VVD), MdEP

Manders als Teil von Firmierungen:
 C. H. Manders, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile

Siehe auch:
 Mander